Глинное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глинное — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Глинное — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Глинное — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Глинное — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Глинное — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Глинное — село в Навлинском районе Брянской области.
 Глинное — бывший посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Глинное — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Глинное — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Глинное — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Глинное — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Глинное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Глинное — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Глинное — село в Дрогобычском районе Львовской области.

См. также 
 Глиное